Geßl bzw. Gessl ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gessl-Ranftl (* 1964), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Josef Geßl (1865–1936), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Sebastian Gessl (* 1996), österreichischer Fußballspieler